Натуральне число 1472
 1472 рік до нашої ери
 1472 рік нашої ери